Incorporação pode significar:

Incorporação (governo municipal)
Incorporação (espiritismo)
Incorporação (linguística)
Incorporação (direito)
Incorporação imobiliária

Desambiguação